Miejscowości w USA:
 Pilot Knob – miasto w stanie Missouri, w hrabstwie Iron
Gminy w USA:
 Pilot Knob (ang. Pilot Knob Township) – gmina w stanie Illinois, w hrabstwie Washington